Альтах — комуна в Австрії, у федеральній землі Форарльберг.
 Альтах (футбольний клуб) — австрійський футбольний клуб.

Багатозначні терміни